

Sigle 
 Pallasites Eagle Station – un sottotipo di pallasiti, meteoriti ferro-rocciose
 Partito Ecologista Svizzero – partito politico svizzero
 Party of European Socialists – acronimo in lingua inglese (quello usato nel simbolo ufficiale) del Partito del Socialismo Europeo, PSE in italiano
 Primary Energy Saving (Risparmio di Energia Primaria) – Indicatore di rendimento dei sistemi cogenerativi
 Pro Evolution Soccer – serie di videogiochi sportivi 
  Problema, Eziologia e Segni&Sintomi – diagnosi infermieristica
 Proposed Encryption Standard – algoritmo di crittografia
 Persona ESperta – Acronimo indicante un addetto ai lavori elettrici "esperto"

Chimica 
 PES – polietersolfoni
 PES – photoemission spectroscopy (spettroscopia fotoelettronica)

Codici 
 PES – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Besovets di Petrozavodsk (Russia)
 XXX – codice identificativo dell'NDB e del VOR/DME di Pescara, radioassistenze per la navigazione aerea
 pes – codice ISO 639-3 della lingua persiana iraniana

Musica
 Pes o Podatus – neuma gregoriano
 P.E.S. – singolo dei Club Dogo del 2012, dall'album Noi siamo il club

Persone
 Bernardo Falqui Pes – politico italiano
 Carlo Pes – chitarrista italiano
 Dino Pes – fantino italiano
 Gavino Pes – sacerdote e poeta sardo
 Giorgio Pes – arredatore italiano
 Giuseppe Pes – fantino italiano
 Emanuele Pes di Villamarina – militare e politico italiano
 Salvatore Pes di Villamarina – diplomatico e politico italiano
Andrea Pes – miglior powerlifter raw assoluto italiano